Daniel Gustavo Noriega Acosta (Puerto Ordaz, 30 de março de 1978) é um ex-futebolista venezuelano, que atuava como atacante.

Carreira 
Jogou por Minervén, Rayo Vallecano, Unión de Santa Fé, Sporting Cristal, Mineros de Guayana, ItalChacao, Independiente, Deportivo Táchira, Caracas, Monagas, Guaros de Lara e Llaneros, seu último clube.

Seleção 
Pela Seleção Venezuelana de Futebol, jogou 35 partidas e marcou seis gols. Participou de três edições da Copa América (1999, 2001 e 2004).

Ligações externas
 Perfil em Ogol

Futebolistas da Venezuela
Naturais de Puerto Ordaz
Jogadores da Seleção Venezuelana de Futebol
Jogadores da Copa América de 1999
Jogadores da Copa América de 2001
Jogadores da Copa América de 2004